Prva liga Jugoslavije (1977/1978) była 50. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 18 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Crvena zvezda Belgrad. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Partizan Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobył Radomir Savić, który w barwach klubu FK Sarajevo strzelił 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1977 w piłce nożnej
1978 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1977 w Europie
1978 w Europie
Jugosławia w XX wieku